Eine Sierpiński-Zahl (benannt nach dem polnischen Mathematiker Wacław Sierpiński) ist eine natürliche, ungerade Zahl , für die die unendliche Zahlenfolge  mit  keine Primzahlen enthält.

Beispiele 
  ist eine Sierpiński-Zahl.

    Beweis der Behauptung, dass 78557 eine Sierpiński-Zahl ist:
    Der Beweis funktioniert direkt mittels Modulo-Rechnung.

Zu zeigen ist, dass  für alle natürlichen Zahlen  immer eine zusammengesetzte Zahl, also niemals eine Primzahl, ist.

Es wird gezeigt, dass es immer eine Zahl aus der Menge  gibt, welche  teilt (diese Menge nennt man im englischen covering set of 78557).

Beweis:
 Teil 1: Teilbarkeit durch 3:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  ist.
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  gerade ist, also wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 2: Teilbarkeit durch 5:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  ist.
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 3: Teilbarkeit durch 7:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  ist.
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 4: Teilbarkeit durch 13:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 5: Teilbarkeit durch 19:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 6: Teilbarkeit durch 37:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 7: Teilbarkeit durch 73:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 8: Zusammenfassung:
 In den vergangenen sieben Teilen dieses Beweises wurden alle möglichen Kongruenzen modulo  abgedeckt. Es wurde zum Beispiel gezeigt, dass  ein Teiler von  genau dann ist, wenn  gilt, also wenn  mit  ist.
 Zusammenfassend gilt also:
  ist, abhängig von , unter anderem durch folgende Primzahlen teilbar:

 Damit werden alle möglichen  abgedeckt. Somit ist  immer durch mindestens eine Primzahl teilbar, welche in der Menge  liegt. Weil  für alle  ist, ist  für alle  immer eine zusammengesetzte Zahl, was zu beweisen war.  
  

 Die folgenden Zahlen sind bekannte Sierpiński-Zahlen :
 78557, 271129, 271577, 322523, 327739, 482719, 575041, 603713, 903983, 934909, 965431, … ()
 Ist  eine dieser Zahlen, so ist  für alle  zusammengesetzt. Man erhält niemals eine Primzahl.

Gegenbeispiel 
Die Zahl  ist keine Sierpiński-Zahl, da in der Folge  wenigstens eine Primzahl auftritt: 39, 77, 153, 305, 609, 1217, 2433, … Das sechste Glied der Folge, 1217, ist eine Primzahl. Das genügt zum Nachweis, dass 19 keine Sierpiński-Zahl ist. Ob noch weitere Primzahlen in dieser Folge auftreten oder nicht (das zehnte Glied 19457 ist prim), ist unerheblich.

Primzahlen der Form  nennt man Prothsche Primzahl.

Sierpiński-Problem 
Das Sierpiński-Problem lautet: Welche ist die kleinste Sierpiński-Zahl?
1962 hat John L. Selfridge gezeigt, dass 78557 eine Sierpiński-Zahl ist. Es ist jedoch noch nicht bekannt, ob 78557 die kleinste Sierpiński-Zahl ist. Es wird aber vermutet, dass es sich um die kleinste Sierpiński-Zahl handelt. Das Internet-Projekt Seventeen or Bust beschäftigt sich mit diesem Problem.

Um den Beweis durchzuführen, muss für jedes  kleiner als 78557 eine Zahl  gefunden werden, so dass die resultierende Proth-Zahl  eine Primzahl ist. Dieser Beweis ist (Stand 8. Juli 2019) bereits für alle  bis auf 5 Ausnahmen erfolgt, diese sind (Primzahlen werden fett geschrieben):
 21181, 22699, 24737, 55459 und 67607
Die möglicherweise kleinste Sierpiński-Zahl  ist eine zusammengesetzte Zahl.

Das prime Sierpiński-Problem beschäftigt sich damit, ob  die kleinste prime Sierpiński-Zahl ist. Um dies zu überprüfen, müssen die folgenden 9 Primzahlen überprüft werden (wobei die ersten zwei Zahlen der folgenden Liste schon in obigem Problem auftauchen; die übrigen drei Zahlen der vorhergehenden Liste sind keine Primzahlen: ,  und ) (Stand: 31. Dezember 2019):
 k = 22699, 67607,  79309, 79817, 152267, 156511, 222113, 225931, 237019

Das erweiterte Sierpiński-Problem beschäftigt sich damit, ob  tatsächlich die zweitkleinste Sierpiński-Zahl ist. Um dies zu überprüfen, müssen neben den 9 oben genannten Primzahlen (vom primen Sierpiński-Problem) noch zusätzlich die folgenden 11 zusammengesetzten Zahlen überprüft werden (wobei die ersten drei zusammengesetzten Zahlen schon im ursprünglichen Sierpiński-Problem auftauchen) (Stand: 7. März 2022):
 k = 21181, 24737, 55459, 91549, 131179, 163187, 200749, 209611, 227723, 229673, 238411

Riesel-Zahl 
Eine Riesel-Zahl (benannt nach dem schwedischen Mathematiker Hans Riesel) ist eine natürliche, ungerade Zahl , für die die unendliche Zahlenfolge  mit  keine Primzahlen enthält.

Beispiele 
  ist eine Riesel-Zahl.

    Beweis der Behauptung, dass 509203 eine Riesel-Zahl ist:
    Der Beweis funktioniert direkt mittels Modulo-Rechnung.

Zu zeigen ist, dass  für alle natürlichen Zahlen  immer eine zusammengesetzte Zahl, also niemals eine Primzahl, ist.

Es wird gezeigt, dass es immer eine Zahl aus der Menge  gibt, welche  teilt (diese Menge nennt man im englischen covering set of 509203).

Beweis:
 Teil 1: Teilbarkeit durch 3:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  ist.
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  gerade ist, also wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 2: Teilbarkeit durch 5:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 3: Teilbarkeit durch 7:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 4: Teilbarkeit durch 13:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 5: Teilbarkeit durch 17:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 6: Teilbarkeit durch 241:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Zweierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 7: Zusammenfassung:
 In den vergangenen sechs Teilen dieses Beweises wurden alle möglichen Kongruenzen modulo  abgedeckt. Es wurde zum Beispiel gezeigt, dass  ein Teiler von  genau dann ist, wenn  gilt, also wenn  mit  ist.
 Zusammenfassend gilt also:
  ist, abhängig von , unter anderem durch folgende Primzahlen teilbar:

 Damit werden alle möglichen  abgedeckt. Somit ist  immer durch mindestens eine Primzahl teilbar, welche in der Menge  liegt. Weil  für alle  ist, ist  für alle  immer eine zusammengesetzte Zahl, was zu beweisen war.  
  

 1956 bewies Hans Riesel, dass es unendlich viele ganze Zahlen  gibt, so dass  nicht prim, also zusammengesetzt ist für alle positiven ganzen Zahlen .

 Die folgenden Zahlen sind bekannte Riesel-Zahlen :
 509203, 762701, 777149, 790841, 992077, … ()
 Ist  eine der oberen Zahlen, so ist  für alle  zusammengesetzt. Man erhält niemals eine Primzahl.

Gegenbeispiel 
Die Zahl  ist keine Riesel-Zahl, da in der Folge  wenigstens eine Primzahl auftritt: 45, 91, 183, 367

Die kleinste Riesel-Zahl 
Riesel selbst fand 1956 mit 509.203 eine Riesel-Zahl. Es ist jedoch noch nicht bekannt, ob 509.203 die kleinste Riesel-Zahl ist (dieses Problem nennt man Riesel-Problem). Um dies zu beweisen, muss man noch die folgenden 43 Zahlen kontrollieren, ob sie Riesel-Zahlen sind oder nicht:
 23669, 31859, 38473, 46663, 67117, 74699, 81041, 97139, 107347, 121889, 129007, 143047, 161669, 206231, 215443, 226153, 234343, 245561, 250027, 315929, 319511, 324011, 325123, 327671, 336839, 342847, 344759, 362609, 363343, 364903, 365159, 368411, 371893, 384539, 386801, 397027, 409753, 444637, 470173, 474491, 477583, 485557 und 494743

Es würde ausreichen, wenn man zu jeder der obigen Zahlen  wenigstens ein einziges  finden würde, sodass  eine Primzahl ist. Dann würde diese Zahl k als Kandidat für die kleinste Riesel-Zahl ausscheiden.

Brier-Zahl 
Durch Eric Brier wurde nach positiven ganzen Zahlen k gesucht, die gleichzeitig Sierpiński- und Riesel-Zahl sind, d. h.
 und 
sind für alle n stets zusammengesetzt. Derartige Zahlen heißen Brier-Zahlen.

Die erste 1998 gefundene Brier-Zahl ist die 41-stellige
 k = 29364695660123543278115025405114452910889
Yves Gallot ermittelte 2000 eine 27-stellige Brier-Zahl
 k = 878503122374924101526292469
2007 fanden Michael Filaseta, Carrie Finch und Mark Kozek die damals kleinste bekannte 24-stellige Brier-Zahl
 k = 143665583045350793098657
Mittlerweile kennt man noch kleinere, aber immer noch mindestens 22-stellige Brier-Zahlen:
 3316923598096294713661, 10439679896374780276373, 11615103277955704975673, 12607110588854501953787, … ()

Duales Sierpiński-Problem 
Bisher musste das  bei  immer eine positive ganze Zahl sein, also . Was passiert aber, wenn man die Hochzahl negativ werden lässt? Sei also  mit . Dann erhält man . Nimmt man nur den Zähler dieser Bruchzahl, so erhält man die Zahl .

Eine duale Sierpiński-Zahl ist eine ungerade natürliche Zahl , für die  für alle natürlichen Zahlen  zusammengesetzt sind (man erhält also niemals eine Primzahl). Es gibt bzw. gab zwei Vermutungen, diese dualen Sierpiński-Zahlen betreffend:
 Vermutung 1: Die Menge dieser dualen Sierpiński-Zahlen  ist ident zur Menge der Sierpiński-Zahlen. Dies zu beweisen ist das duale Sierpiński-Problem.
 Vermutung 2: Die Zahl  ist die kleinste duale Sierpiński-Zahl. Diese zweite Vermutung konnte schon bewiesen werden. Das bedeutet, dass  für alle natürlichen Zahlen  zusammengesetzt ist. Gleichzeitig dürfte  aber auch die kleinste Sierpiński-Zahl sein (siehe Sierpiński-Problem).

Es gibt also kein , welches kleiner als  ist, für welches  niemals eine Primzahl ergibt. Dieser Beweis gelang wie schon beim noch laufenden Internet-Projekt Seventeen or Bust durch die Brute-Force-Methode, indem man für jedes  so lange ein geeignetes  sucht, bis man eines gefunden hat, für welches  eine Primzahl ergibt. Dieses Internet-Projekt mit dem Namen Five or Bust hat somit seinen Zweck erfüllt und aus einer Vermutung eine Gewissheit gemacht (der Name kommt von fünf verschiedenen , die damals noch zu keiner bekannten Primzahl geführt haben). Jedenfalls brachte auch dieser Beweis einige sehr große Primzahlen zu Tage. Die fünf , von denen man vor dem Projekt keine Primzahlen gekannt hat, lauteten:
 k=2131, 28433, 40291, 41693 und 75353

Es wurde mittlerweile zu jedem dieser  eine passende Zahl  gefunden, sodass  höchstwahrscheinlich eine Primzahl ist. Genau genommen handelt es sich bei den so gefundenen Zahlen der Form  nur um PRP-Zahlen (sogenannte probable primes), also Zahlen, die höchstwahrscheinlich, aber eben nicht hundertprozentig, Primzahlen sind. Dies hängt damit zusammen, dass man für Zahlen der Form  noch keine geeigneten Algorithmen kennt, die explizit garantieren könnten, dass es sich um Primzahlen handelt. Trotzdem ist man sich sehr sicher, dass es sich um Primzahlen handelt. In der Folge wird also, um genau zu sein, nicht von Primzahlen, sondern von PRP-Zahlen die Rede sein.

Bei  erhält man erst bei  eine PRP-Zahl, das heißt, dass  die kleinste PRP-Zahl ist, die in der Folge  vorkommt. Weitere hohe PRP-Zahlen erhält man für  und , nämlich  bzw.  (somit sind  und  PRP-Zahlen). Gleichzeitig erhält man aber für diese drei  sehr schnell Primzahlen der Form , nämlich ,  und . Für das eigentliche Sierpiński-Problem machen diese drei  also keinerlei Schwierigkeiten. Umgekehrt kennt man zum Beispiel für  noch kein geeignetes , sodass   eine Primzahl ergibt (es ist eines der fünf übrig gebliebenen Problemfälle beim Projekt Seventeen or Bust). Beim dualen Sierpiński-Problem macht dieses  aber kein Problem, denn schon für  erhält man die Primzahl .

In einer Tabelle zusammengefasst erkennt man die jeweils sechs größten Primzahlen beim Sierpiński-Problem und beim dualen Sierpiński-Problem bis zu :

Die kleinsten , für die  erstmals eine Primzahl ergibt (wobei  ungerade ist) verrät die folgende Liste:
 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 8, 2, 1, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 7, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 7, 4, 5, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 10, 3, 3, 2, 1, 1, … ()

Wie man erkennen kann, sind die Hochzahlen , die zu einem gegebenen  erstmals eine auf eine Primzahl führen, meistens sehr klein. In den meisten Fällen ist tatsächlich . Es existieren lediglich einige wenige Fälle, bei denen man zu einem gegebenen  ein sehr hohes  benötigt, um erstmals eine Primzahl zu finden. Die folgende Liste gibt alle 28 existierenden  bis inklusive 78557 an, die ein dementsprechend hohes  benötigen, damit  eine Primzahl ergibt (oder, wie im Fall , keine Primzahl existiert) und für welches auch  gilt. (eine umgekehrte Argumentation lautet: zu folgenden ungeraden  ist die Zahl  für alle  immer zusammengesetzt):

773, 2131, 2491, 4471, 5101, 7013, 8543, 10711, 14717, 17659, 19081, 19249, 20273, 21661, 22193, 28433, 35461, 37967, 39079, 40291, 41693, 48527, 60443, 60451, 60947, 64133, 75353, 78557 ()

Gerades Sierpiński-Problem 

Im Gegensatz zum ursprünglichen Sierpiński-Problem, bei dem   eine natürliche, ungerade Zahl sein muss, ist beim geraden Sierpiński-Problem das   eine natürliche gerade Zahl. Wieder stellt sich die Frage, ob es bis  kein gerades  gibt, welches eine Sierpiński-Zahl ist.

Im Gegensatz zum ursprünglichen Sierpiński-Problem kann man diesmal gleich von vornherein viele gerade   ausschließen. Wenn man zum Beispiel wegen der Untersuchung der  vom Sierpiński-Problem weiß, dass   eine Primzahl ist, kann man daraus sofort folgern, dass  auch eine Primzahl ist und man kann somit  sofort aus der Liste der potentiellen geraden Sierpiński-Zahlen streichen. Ebenso ist  und  eine Primzahl und somit scheidet auch  und  sofort als gerader Sierpiński-Kandidat aus, ohne dass man eine besondere Rechnung angestellt haben muss.

Es gibt aber auch gerade , bei denen man mit der sonst üblichen Brute-Force-Methode arbeiten muss. Zum Beispiel stößt man bei der Lösung des ursprünglichen Sierpiński-Problems auf die Primzahl . In diesem Fall kann man aber leider keine 2 herausheben, sodass man über   eine Aussage treffen könnte. Somit muss man für dieses  mit roher Rechengewalt eine Primzahl finden. Hat man aber eine gefunden, in diesem Fall , so kann man wieder weitere   ausschließen. In diesem Fall  und .

Momentan gibt es für das gerade Sierpiński-Problem 4 Zahlen, für die man noch nicht ausschließen kann, dass sie Sierpiński-Zahlen sind:
 42362, 45398, 49474, 65536

Drei dieser vier Zahlen sind eng verwandt mit den 5 Problemfällen vom ursprünglichen Sierpiński-Problem (21181, 22699, 24737, 55459 und 67607). Wenn man zum Beispiel für  irgendwann einmal eine Primzahl der Form  finden wird (mit einem sehr hohen ), kann man sofort daraus schließen, dass  ebenfalls eine Primzahl ist und schon hätte das gerade Sierpiński-Problem nur noch 3 Problemfälle. Analog kann man aus einer noch zu findenden Primzahl der Form  sofort folgern, dass auch  eine Primzahl ist (nämlich die gleiche). Weiters wäre die noch unentdeckte Primzahl der Form  eine Lösung, die aus der Liste der obigen 4 Zahlen nur noch einen einzigen Problemfall übrig lassen würden: .

Es stellt sich die Frage, ob  jemals eine Primzahl werden kann. Es ist  und somit hätte diese gesuchte Primzahl die Form  mit . Primzahlen der Form  sind aber Fermatsche Primzahlen, also nur prim, wenn  eine Zweierpotenz ist und somit die Form  haben. Von diesen sind momentan nur fünf bekannt, nämlich , , ,  und . Pierre de Fermat vermutete zwar, dass es unendlich viele solche Fermatschen Primzahlen gibt, mittlerweile wird aber vermutet, dass es nur diese fünf Primzahlen von dieser Form gibt. Wenn es wirklich noch weitere Fermatsche Primzahlen gibt, so muss diese Zahl mindestens  sein und somit mindestens 2.585.827.973 Stellen haben (diese Fermat-Zahl  ist tatsächlich die kleinste Zahl der Form , die eine Primzahl sein könnte, von der man es aber noch nicht weiß). Die größte bekannte Primzahl hat im Moment aber lediglich 24.862.048 Stellen (eine Mersenne-Primzahl, Stand: 26. Juli 2020), welches gerade einmal 0,96 % der Stellen sind, die  besitzt. Man ist also noch meilenweit von der Primzahlbestimmung von so riesigen Zahlen entfernt. Für das gerade Sierpiński-Problem bedeutet das aber, dass man für die Zahl  in absehbarer Zeit keine Primzahl finden wird. Möglicherweise gibt es auch tatsächlich keine Primzahl für dieses . Dies würde aber bedeuten, dass  die erste gerade (und insgesamt auch kleinste) Sierpiński-Zahl wäre.

Duales Riesel-Problem 
Bisher musste das  bei  immer eine positive ganze Zahl sein, also . Was passiert aber, wenn man wie schon bei den Sierpiński-Zahlen die Hochzahl negativ werden lässt? Sei also  mit . Dann erhält man . Nimmt man nur den Betrag des Zählers dieser Bruchzahl, so erhält man die Zahl .

Eine duale Riesel-Zahl ist eine ungerade natürliche Zahl , für die  für alle natürlichen Zahlen  zusammengesetzt sind (man erhält also niemals eine Primzahl). Es gibt zwei Vermutungen, diese dualen Riesel-Zahlen betreffend:
 Vermutung 1: Die Menge dieser dualen Riesel-Zahlen  ist ident zur Menge der Riesel-Zahlen. Dies zu beweisen ist das duale Riesel-Problem.
 Vermutung 2: Die Zahl  ist die kleinste duale Riesel-Zahl. Diese zweite Vermutung resultiert allerdings aus der obigen Vermutung 1. Das bedeutet, dass  für alle natürlichen Zahlen  zusammengesetzt ist. Gleichzeitig dürfte  aber auch die kleinste Riesel-Zahl sein (siehe Riesel-Problem).

Die Bedingung  verrät, dass man das Problem auf zweierlei Arten angehen kann. Man stößt bei der Suche nach Primzahlen der Form  auch auf negative Zahlen, wenn  ist. Dieser Sachverhalt kann erlaubt sein, muss aber nicht erlaubt sein. Deswegen spaltet sich das duale Riesel-Problem in zwei Fälle auf.

Fall 1: 2n – k < 0 ist erlaubt 
Dann stößt man bei der Suche nach Primzahlen der Form  auch auf negative Zahlen, deren Beträge Primzahlen sind. In diesem Fall ist dann .

Unter diesen Voraussetzungen gibt es noch viele , für welche man noch kein geeignetes  kennt, sodass  eine Primzahl ergibt. Die kleinste davon ist .

Ungerade natürliche Zahlen  mit , für welche  immer zusammengesetzte Zahlen ergeben (also niemals Primzahlen sind), nennt man de Polignac-Zahlen (eine dazu äquivalente Definition lautet: eine de Polignac-Zahl  ist eine ungerade Zahl, die nicht die Form  mit  hat). Die ersten paar solcher Zahlen verrät die folgende Liste:
 1, 127, 149, 251, 331, 337, 373, 509, 599, 701, 757, 809, 877, 905, 907, 959, 977, 997, 1019, 1087, 1199, 1207, 1211, 1243, 1259, 1271, 1477, … ()

Fall 2: 2n – k < 0 ist nicht erlaubt 
Dann darf man bei der Suche nach Primzahlen der Form  nicht auf negative Zahlen stoßen. In diesem Fall ist dann .

Die kleinsten , für die  erstmals eine Primzahl ergibt, verrät die folgende Liste (aufsteigend für ungerade k=1, 3, 5, 7, 9,…):
 2, 3, 3, 39, 4, 4, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 7, 6, 6, 11, 7, 6, 29, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 8, 8, 7, 7, 10, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 10, 7, 7, 26, 9, 7, 8, 7, 7, 10, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 47, 8, 14, 9, 11, 10, 9, 10, 8, 9, 8, 8, … ()

Die ersten , für welche man noch kein geeignetes  kennt, sodass  eine Primzahl ergibt, lauten:
 1871, 2293, 25229, 31511, 36971, 47107, 48959, 50171, 56351, 63431, 69427, 75989, 81253, 83381, 84491, 107857, 109649, 118567, 128263, 132217, 134557, 134579, 138847, 144337, 148091, 149797, 150179, 150641, 158369, 170531, 175709, 183313, 191759, …

Gerades Riesel-Problem 
Beim geraden Riesel-Problem muss  eine gerade natürliche Zahl sein. Es stellt sich die Frage, ob es ein gerades  gibt, welches eine Riesel-Zahl ist (für das also alle Zahlen der Form  immer zusammengesetzte Zahlen, also niemals Primzahlen, sind).

Wie schon beim geraden Sierpiński-Problem kann man gleich von vornherein viele gerade  ausschließen. Zum Beispiel weiß man wegen der Untersuchung der  vom Riesel-Problem, dass  eine Primzahl ist und somit  als Riesel-Zahl nicht in Frage kommt. Aus dieser Tatsache kann man aber sofort folgern, dass auch  und  und  und so fort, Primzahlen sind, die somit für das gerade Riesel-Problem als potentielle gerade Riesel-Zahlen ausfallen. Wegen dieses einen erfolgreich ausgeschlossenen  kann man also sofort, ohne längere Rechnung, elf Werte für , nämlich k=238, 476, 952, 1904, 3808, 7616, 15232, 30464, 60928, 121856 und 243712 ausschließen. Erst bei  kann man keine 2 mehr herausheben, da man sonst  erhalten würde, wobei aber 0 als Hochzahl weder beim Sierpiński- noch beim Riesel-Problem erlaubt ist. Der Wert  kann erst durch die Primzahl  als gerade Riesel-Zahl ausgeschlossen werden. Diesmal wieder durch die Brute-Force-Methode, also durch Ausnützung der rohen Rechengewalt eines Computers, der alle möglichen Werte so lange durchprobiert, bis er eine Primzahl gefunden hat. Auch aus ungeraden , die zu sehr niedrigen Primzahlen geführt haben, wie zum Beispiel  kann man keine weiteren geraden  herausrechnen. Somit muss man auch für Vielfache von 69, also zuallererst für  eine geeignete Primzahl finden. Ist diese gefunden, in diesem Fall , so kann man wieder höhere  ausschließen. In diesem Fall  und . Dann ist man wieder bei  angelangt und muss für  wieder eine neue Berechnung mit der Brute-Force-Methode beginnen.

In der Praxis sind aber die Computer heutzutage so schnell, dass man sich obige Überlegungen ersparen kann. Binnen weniger Stunden ist es möglich, mit einem geeigneten Mathematik-Programm alle  als potentielle gerade Riesel-Kandidaten auszuschließen, die eine Hochzahl  zwischen  und  haben. Der untersten Tabelle kann man entnehmen, dass damit schon 254233  wegfallen, also keine geraden Riesel-Zahlen sein können. Erst ab Hochzahlen  benötigt man, je nach Rechenleistung, ein paar Tage bis Jahre.

Der unteren Tabelle kann man entnehmen, dass mit höheren Hochzahlen  schon die meisten  ausgeschlossen werden konnten. Insgesamt bleiben 38 verschiedene  übrig, für die noch kein  gefunden werden konnte, sodass  eine Primzahl ist. 36 dieser 38 Zahlen sind die folgenden (Stand: 2. Mai 2021):
 47338, 63718, 76946, 93326, 94676, 127436, 134234, 149398, 153892, 162082, 186652, 187678, 189352, 194278, 214694, 243778, 254872, 258014, 268468, 286094, 298796, 307784, 323338, 324164, 373304, 375356, 378704, 388556, 412462, 429388, 430886, 452306, 468686, 487556, 491122, 500054
Für diese  wird man erst dann geeignete  finden, wenn man für das ursprüngliche Riesel-Problem für gewisse im Moment noch problematische  geeignete  gefunden hat. Zum Beispiel kennt man für  noch kein , sodass  eine Primzahl ergibt. Deswegen ist  auch in der Liste der noch zu erledigenden  im Abschnitt Riesel-Zahl enthalten. Hat man aber irgendwann einmal ein geeignetes  gefunden, für welches  prim ist, dann wird dieses  sehr groß sein. Dann ist aber auch  eine Primzahl (nämlich dieselbe) und man kann aus der obigen Liste sofort, ohne eine besondere Rechnung angestellt zu haben,  eliminieren. Ebenso kann man mit derselben Argumentation auch sofort die Werte k=94676, 189352 und 378704 eliminieren. Insgesamt wären sofort 4 Werte aus obiger Liste zu entfernen, wenn man irgendwann für  eine geeignete Primzahl findet. Ebenso kann man für alle oben genannten 36 Werte Primzahlen finden. Man muss nur beim ursprünglichen Riesel-Problem die problematischen  eliminieren, also geeignete Primzahlen der Form  finden.

Übrig bleiben nur noch 2 Werte für , die man separat untersuchen muss. Diese lauten (Stand: 15. April 2021):
 351134, 478214
Für diese  sind noch keine Primzahlen der Form  bekannt. Wenn man zum Beispiel  betrachtet, kann man feststellen, dass man eine Primzahl der Form  benötigt. Beim ursprünglichen Riesel-Problem macht  auch tatsächlich kein Problem, zumal  eine Primzahl ergibt. Nur leider kann man bei dieser Primzahl nicht  herausheben, denn dann würde man  erhalten. Für das Riesel-Problem ist eine Hochzahl 0 aber nicht erlaubt. Somit muss man eine größere Primzahl für  suchen, damit man auch für  eine geeignete findet. Und so eine größere Primzahl ist eben im Moment noch nicht bekannt, obwohl man schon bis  gesucht hat. Analog verhält es sich mit dem anderen Wert . In diesem Fall ist  die momentan einzige bekannte Primzahl, wobei aber  nicht erlaubt ist. In diesem Fall hat man ebenfalls schon bis  ergebnislos gesucht.

Das gerade Riesel-Problem ist also noch längst nicht gelöst. Es könnte durchaus sein, dass man ein gerades  finden wird, für welches  niemals eine Primzahl ist. Dann hätte man eine gerade Riesel-Zahl gefunden, die kleiner als 509203 ist. Es wird aber davon ausgegangen, dass es keine solche Zahl gibt.

Wie schnell findet man eine Primzahl für ein gegebenes k 
Für die meisten  findet man sehr schnell geeignete , sodass  bzw.  eine Primzahl ergibt. Um zu erkennen, wie schnell man eine Zahl  zu einem gegebenen  findet, sodass man erstmals eine Primzahl der jeweiligen Form erhält, definiert man  als die Anzahl der , für welche der Exponent  im Intervall  liegt. Die folgende Tabelle zeigt, wie schnell man die  ausschließen kann. In der Tabelle werden folgende Variablen verwendet:

 … kleinste Hochzahl, bei der man erstmals eine Primzahl der gegebenen Form erhält

 … maximale Anzahl der Stellen von 

 … Anzahl der , für welche man im Intervall  erstmals eine Primzahl findet

Sierpiński-Zahlen zur Basis b 
Eine Sierpiński-Zahl zur Basis b ist eine natürliche Zahl , sodass  für alle  eine zusammengesetzte Zahl ergibt. Es darf also niemals eine Primzahl herauskommen.

Für  erhält man die klassischen Sierpiński-Zahlen, die weiter oben vorgestellt wurden.

Allerdings ist die Situation nicht mehr ganz so einfach wie bei den klassischen Sierpiński-Zahlen. Denn wenn man zum Beispiel  wählt, kann man recht schnell erkennen, dass jedes ungerade  eine Sierpiński-Zahl zur Basis 3 wäre, weil jede Zahl der Form  gerade und somit immer durch 2 teilbar ist und folglich niemals eine Primzahl ergibt (jede Potenz von 3 ist wieder ungerade, multipliziert mit einer ungeraden Zahl bleibt sie ungerade, und wegen +1 wird sie gerade).
Um diese trivialen Fälle für potentiell interessante Sierpiński-Zahlen zur Basis b  auszuschließen, muss man somit noch gewisse Vorkehrungen treffen, damit nur wirklich interessante, nichttriviale  als Sierpiński-Zahlen zur Basis b in Frage kommen.

Bedingung 
Die zusätzliche Bedingung für nichttriviale Sierpiński-Zahlen  zur Basis b, sodass nicht eine einzelne Primzahl   alle Zahlen der Form  teilt, ist die folgende:

Es muss also der größte gemeinsamer Teiler von  und  gleich  sein.

    Beweis der folgenden Behauptung:  teilt  für alle   ist ein Teiler von 
    Der Beweis funktioniert direkt.

 Zuerst wird gezeigt, dass wenn eine Primzahl  jedes  für alle  teilt, gelten muss:
  teilt  und somit ist .
 Angenommen, eine Primzahl  teilt  für alle . Dann teilt  auch  und . Wenn  aber sowohl  als auch  teilt, dann teilt  auch die Differenz dieser beider Terme, nämlich . Somit muss  auch  oder  teilen. Da  schon  teilt, kann  nicht gleichzeitig  teilen, also ist  ein Teiler von . Weil somit also  ein Teiler von  und  sein muss, teilt  auch den . Also ist .

 Umgekehrt wird nun gezeigt, dass wenn  ein Teiler von  ist, daraus gefolgert werden kann, dass  auch ein Teiler von  für alle  sein muss.
 Sei also  ein Teiler von . Dann kann man mit den Rechenregeln der Kongruenz zeigen, dass gilt:  und  und somit gilt:
 
 Somit ist  ein Teiler von .

Insgesamt wurde also gezeigt, dass  die Zahlen  für alle  genau dann teilt, wenn  ein Teiler von  ist. Der Beweis ist vollendet.

Tabelle der Sierpiński-Zahlen zur Basis b 
Um den trivialen Fall auszuschließen, bei dem lediglich eine einzige (Prim-)Zahl  alle Zahlen der Form  mit  teilt und somit  schon eine gesuchte Sierpiński-Zahl zur Basis b ist, muss zusätzlich die Bedingung  gefordert werden.

Nun kann man natürlich die Basis  beliebig hoch werden lassen. Untersucht werden momentan aber „nur“ Basen bis .
Es folgt eine Tabelle mit dem momentanen Wissensstand (Stand: 27. Februar 2023) für Basen bis :

Wie man erkennen kann, sind für gewisse Basen  alle Problemfälle gelöst. Das bedeutet, dass die oben genannte Sierpiński-Zahl  tatsächlich die kleinste Sierpiński-Zahl zu dieser Basis b ist und dass folglich alle Zahlen der Form  für alle  zusammengesetzte Zahlen sind. Im Folgenden werden die kleinsten Teiler für die schon bewiesenen und die noch vermuteten kleinsten Sierpiński-Zahlen angegeben:

Stellvertretend für alle Sierpiński-Zahlen zur Basis  sei hier noch der umfangreiche und ausführliche Beweis angeführt, dass  eine Sierpiński-Zahl zur Basis  ist:

    Beweis der Behauptung, dass  eine Sierpiński-Zahl zur Basis  ist:
    Der Beweis funktioniert direkt mittels Modulo-Rechnung.

Zu zeigen ist, dass  für alle natürlichen Zahlen  immer eine zusammengesetzte Zahl, also niemals eine Primzahl, ist.

Es wird gezeigt, dass es immer eine Zahl aus der Menge  gibt, welche  teilt (diese Menge nennt man im englischen covering set of 125.050.976.086).

Beweis:
 Teil 1: Teilbarkeit durch 5:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  ist.
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Dreierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 2: Teilbarkeit durch 7:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn  ist.
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Dreierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 3: Teilbarkeit durch 13:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Dreierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 4: Teilbarkeit durch 17:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Dreierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 5: Teilbarkeit durch 19:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Dreierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 6: Teilbarkeit durch 37:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Dreierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 7: Teilbarkeit durch 41:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Dreierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 8: Teilbarkeit durch 193:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Dreierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 9: Teilbarkeit durch 757:
 Es ist . Somit gilt:
  teilt  genau dann, wenn  genau dann, wenn  genau dann, wenn . Multipliziert man diese Modulo-Rechnung mit der Inversen von  modulo , nämlich mit  (es ist ), so erhält man , was gleichwertig ist mit .
 Es ist also  ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.
 Es gilt:

 etc.
 Somit durchlaufen die Dreierpotenzen modulo  immer einen Zykel der Länge  der Form .
 Es ist also  genau dann, wenn  ist.
  ist somit ein Teiler von  genau dann, wenn  ist.

 Teil 10: Zusammenfassung:
 In den vergangenen neun Teilen dieses Beweises wurden alle möglichen Kongruenzen modulo  abgedeckt. Es wurde zum Beispiel gezeigt, dass  ein Teiler von  genau dann ist, wenn  gilt, also wenn  mit  ist.
 Zusammenfassend gilt also:
  ist, abhängig von , unter anderem durch folgende Primzahlen teilbar:

 Damit werden alle möglichen  abgedeckt. Somit ist  immer durch mindestens eine Primzahl teilbar, welche in der Menge  liegt. Weil  für alle  ist, ist  für alle  immer eine zusammengesetzte Zahl, was zu beweisen war. 
  

Es folgt noch eine Liste der vermuteten kleinsten Sierpiński-Zahlen zur Basis :
 78557, 125050976086, 66741, 159986, 174308, 1112646039348, 1, 2344, 9175, 1490, 521, 132, 4, 91218919470156, 2500, 278, 398, 765174, 8, 1002, 6694, 182, 30651, 262638, 221, 8, 4554, 4, 867, 6360528, 1, 1854, 6, 214018, 1886, 2604, 14, 166134, 826477, 8, 13372, 2256, 4, 53474, 14992, 8, 1219, 2944, 16,… ()

Riesel-Zahlen zur Basis b 
Eine Riesel-Zahl zur Basis b ist eine natürliche Zahl , sodass  für alle  eine zusammengesetzte Zahl ergibt. Es darf also niemals eine Primzahl herauskommen.

Für  erhält man die klassischen Riesel-Zahlen, die weiter oben vorgestellt wurden.

Wie schon bei den Sierpiński-Zahlen zur Basis b ist auch die Situation bei Riesel-Zahlen zur Basis b nicht mehr ganz so einfach wie bei den klassischen Riesel-Zahlen. Denn wenn man wie vorher zum Beispiel  wählt, kann man erkennen, dass jedes ungerade  eine Riesel-Zahl zur Basis 3 wäre, weil jede Zahl der Form  gerade und somit immer durch 2 teilbar ist und folglich niemals eine Primzahl ergibt (jede Potenz von 3 ist wieder ungerade, multipliziert mit einer ungeraden Zahl bleibt sie ungerade, und wegen −1 wird sie gerade).
Um diese trivialen Fälle für potentiell interessantere Riesel-Zahlen zur Basis b  auszuschließen, muss man somit wieder eine Vorkehrung treffen, damit nur wirklich interessante, nichttriviale  als Riesel-Zahlen zur Basis b in Frage kommen.

Bedingung 
Die zusätzliche Bedingung für nichttriviale Riesel-Zahlen  zur Basis b, sodass nicht eine einzelne Primzahl   alle Zahlen der Form  teilt, ist die folgende:

Es muss also der größte gemeinsamer Teiler von  und  gleich  sein.

    Beweis der folgenden Behauptung:  teilt  für alle   ist ein Teiler von 
    Der Beweis funktioniert analog zum Beweis der Bedingung für Sierpiński-Zahlen zur Basis b direkt.

 Zuerst wird gezeigt, dass wenn eine Primzahl  jedes  für alle  teilt, gelten muss:
  teilt  und somit ist .
 Angenommen, eine Primzahl  teilt  für alle . Dann teilt  auch  und . Wenn  aber sowohl  als auch  teilt, dann teilt  auch die Differenz dieser beider Terme, nämlich . Somit muss  auch  oder  teilen. Da  schon  teilt, kann  nicht gleichzeitig  teilen, also ist  ein Teiler von . Weil somit also  ein Teiler von  und  sein muss, teilt  auch den . Also ist .

 Umgekehrt wird nun gezeigt, dass wenn  ein Teiler von  ist, daraus gefolgert werden kann, dass  auch ein Teiler von  für alle  sein muss.
 Sei also  ein Teiler von . Dann kann man mit den Rechenregeln der Kongruenz zeigen, dass gilt:  und  und somit gilt:
 
 Somit ist  ein Teiler von .

Insgesamt wurde also gezeigt, dass  die Zahlen  für alle  genau dann teilt, wenn  ein Teiler von  ist. Der Beweis ist vollendet.

Tabelle der Riesel-Zahlen zur Basis b 
Um den trivialen Fall auszuschließen, bei dem lediglich eine einzige (Prim-)Zahl  alle Zahlen der Form  mit  teilt und somit  schon eine gesuchte Riesel-Zahl zur Basis b ist, muss zusätzlich die Bedingung  gefordert werden.

Nun kann man wieder die Basis  beliebig hoch werden lassen. Untersucht werden momentan aber wie schon bei Sierpiński-Zahlen „nur“ Basen bis .
Es folgt eine Tabelle mit dem momentanen Wissensstand (Stand: 28. Februar 2023) für Basen bis :

Auch in dieser Tabelle kann man erkennen, dass für gewisse Basen  alle Problemfälle gelöst sind. Das bedeutet, dass die oben genannte Riesel-Zahl  tatsächlich die kleinste Riesel-Zahl zu dieser Basis b ist und dass folglich alle Zahlen der Form  für alle  zusammengesetzte Zahlen sind. Im Folgenden werden die kleinsten Teiler für die schon bewiesenen und die noch vermuteten kleinsten Riesel-Zahlen angegeben:

Es folgt noch eine Liste der vermuteten kleinsten Riesel-Zahlen zur Basis :
 509203, 63064644938, 9, 346802, 84687, 408034255082, 14, 4, 10176, 862, 25, 302, 4, 36370321851498, 9, 86, 246, 144, 8, 560, 4461, 476, 4, 36, 149, 8, 144, 4, 1369, 134718, 10, 16, 6, 287860, 4, 7772, 13, 4, 81, 8, 15137, 672, 4, 22564, 8177, 14, 3226, 36, 16,… ()

Weblinks 
 Seventeen Or Bust (Distributed-Computing-Projekt, englisch)
 PrimeGrid (Distributed Computing-Projekt, englisch)
 The Prime Glossary
 Wilfrid Keller: The Sierpiński Problem: Definition and Status.
 Wilfrid Keller: The Riesel Problem: Definition and Status.
 A search for some small Brier numbers. Yves Gallot, 2000
 Joe McLean: Brier Numbers.
 Michael Filaseta, Carrie Finch, Mark Kozek: On Powers Associated with Sierpiński Numbers, Riesel Numbers and Polignac’s Conjecture. (PDF; 255 kB)
 Startseite des Internet-Projektes “Seventeen or Bust”
 Tabelle aller Vermutungen bis zur Basis 1030

Einzelnachweise 

Ganzzahlmenge
Zahlentheorie